Stibor ist der Familienname folgender Personen:

 Heide Osterider-Stibor (* 1941), österreichische Malerin
 Karel Stibor (1924–1948), tschechischer Eishockeyspieler